Verecundus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Verecundus, Bischof und Heiliger
 Verecundus (Töpfer), römischer Töpfer in trajanischer Zeit
 Verecundus (Reibschüsseltöpfer) römisch-germanischer Töpfer in der 2. Hälfte des 2. und frühen 3. Jahrhunderts
 Publius Crepereius Verecundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Egnatius Verecundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Turpilius Verecundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Iulius Verecundus, römischer Offizier (Kaiserzeit)